Perla poate fi:

 Perlă, obiect rotund din sidef produs în interiorul unor moluște bivalve

 Literatură
 Perla (The Pearl, 1947) – Roman de John Steinbeck
 Transformarea în perlă, poezie de Nichita Stănescu

 Film
 1947 Perla (The Pearl), regia  Emilio Fernández
 Perla (telenovelă)

 Muzică
 Pescuitorii de perle, operă compusă de Georges Bizet

 Ape minerale
 Perla Harghitei, companie producătoare de apă minerală și băuturi răcoritoare
 Perla Covasnei, companie producătoare de apă minerală

 Perla Majestic, companie hotelieră din România

Vezi și 
 Pagina internă de perle adunate din Wikipedia
 Arhipelagul Perlelor (Archipiélago de las Perlas), arhipelag din Golful Panama
 Perla Neagră (Pérola Negra), supranume dat jucătorului de fotbal, Pelé
 Perla de Mare Preț (Pearl of Great Price), una dintre parabolele lui Iisus. () 
 Perlicultură, cultură de scoici în vederea obținerii de perle artificiale
 Perlit, rocă magmatică sticloasă
 Perlită, amestec de ferită și cementită din structura aliajelor de fier și carbon

 Râul Perlelor, râu din China